«Idontwannabeyouanymore» () — песня американской певицы Билли Айлиш, вышедшая 21 июля 2017 года в качестве пятого сингла с дебютного мини-альбома Don’t Smile at Me (2017) на лейблах Darkroom и Interscope Records. Была написана Билли Айлиш и Финнесом О’Коннеллом, спродюсирована Финнесом О’Коннеллом.

Коммерческое исполнение 
Idontwannabeyouanymore стал третьим синглом Билли Айлиш, дебютировавшим в американском чарте Billboard Bubbling Under Hot 100. Песня позже дебютировала в чарте Billboard Hot 100 на сотой строчке, после выхода вирусного клипа на эту песню. Она достигла 96 места в чарте и оставалась там в течение 3-х недель. В Канаде сингл смог достичь 60-го места в Canadian Hot 100 и оставался там 14 недель.

Музыкальное видео 
4 января 2018 года было выпущено вертикальное музыкальное видео на эту песню. В клипе изображено, как Айлиш говорит отражению в зеркале, как ненавидит себя, как было описано в тексте песни.

Участники записи 
 Билли Айлиш — вокал
 Финнеас О’Коннелл — продюсер
 Роб Кинельски — миксинг
 Джон Гринэм — инженер-мастеринг

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Песни Билли Айлиш
Песни, написанные Билли Айлиш
Песни, спродюсированные Финнеасом О’Коннеллом